Spade (Texas)
 David Spade
 Dean Spade
 Sam Spade, detectiu privat protagonista d'una de les obres més conegudes de Samuel Dashiell Hammet "El falcó maltès"
 Spade Cooley (Grand, Oklahoma, 1910 - Oakland, Califòrnia, 1969), músic i director d'orquestra de jazz estatunidenc